Lubambu – afrykańskie nazwisko
 Lubambu – singel Michela Rafy
 Lubambu – album muzyczny Michela Rafy